Cairn (steengraf), een prehistorische grafvorm
 Steenmannetje, een stapel stenen als markering, in het Engels ook "cairn" genoemd
 Cairnterriër, een hondenras